Ланцюг — об'єкт, що складається з послідовності поєднаних ланок.

Вироби 
 Ланцюжок або ланцюг — ювелірний виріб.
 Ланцюг — виріб, що складається з окремих твердих ланок, які шарнірно з'єднані між собою.
 Якірний ланцюг

У хімії 
 Багатонитковий ланцюг (multi-strand chain) — у хімії полімерів — ланцюг, який складається з структурних ланок сполучених так, що сусідні структурні ланки з'єднані одна з одною через більше, ніж чотири атоми або більше, ніж через два з кожної зі сторін структурної ланки.

У техніці 
 Електричний ланцюг — синонім електричного кола.

Математика 

 Ланцюг (теорія графів) — послідовність інцидентних вершин та ребер графу.
 Ланцюг — це лінійно впорядкована підмножина частково впорядкованої множини, чи просто синонім лінійно впорядкованої множини.
 Ланцюг Маркова — випадковий процес

Військова справа 
 Стрілецький ланцюг — те ж саме, що й стрілецький цеп, ряд стрільців, розташованих на певній відстані один від одного

Див. також 
 Ланцюжок Маркаряна
 Ланцюгова лінія — вид кривої
 Ланцюговий бон — вид загородження на морі